Filmpreis 1999 steht für:

 Deutscher Filmpreis 1999
 Europäischer Filmpreis 1999
 Schweizer Filmpreis 1999